Пептидазный ингибитор, тип 16 () — белок, продукт гена человека PI16 . Принадлежит к суперсемейству CAP.

Функции 
Может ингибировать рост кардиомиоцитов.

Тканевая локализация 
Экспрессирован в предстательной железе,  яичках, яичниках и тонком кишечнике. Повышенная концентрация в крови наблюдается при раке простаты.

Взаимодействия 
Взаимодействует с PSP94/MSMB.

Структура 
Основная мембранная изоформа включает 463 аминокислоты, молекулярная масса 49,5 кДа. Альтернативный сплайсинг приводит к образованию 2 изоформ. Более короткая изоформа 2 (270 аминокислот, 29,7 кДа) не содержит мембранного домена и может секретироваться.

Литература

Примечания 

Кластеры дифференцировки
Мембранные белки